Чемпионат Великобритании по снукеру 1992 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 13 по 29 ноября 1992 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Джимми Уайт, выигравший в финале у предыдущего чемпиона Джона Пэррота со счётом 16:9. Это был последний чемпионат Британии со старым форматом проведения.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 70 000
 Финалист: £ 35 000
 Высший брейк: £ 5 000

Высший брейк 

 136 — Джеймс Уоттана
 147 — Питер Эбдон (квалификация)

Результаты

Предварительные раунды 

1/32 финала

Матчи из 17 фреймов

 Джон Пэррот 9:3 Кирк Стивенс  
  Кен Доэрти 9:4 Питер Эбдон  
 Найджел Бонд 9:5 Иан Грэм  
 Дин Рейнолдс 9:6 Крис Смолл  
 Мартин Кларк 9:3 Фрэнки Чан  
 Дин О'Кейн 9:8 Энтони Хэмилтон  
 Нил Фудс 3:9 Билли Снэддон  
 Дэнни Фаулер 3:9 Джо Свэйл  
 Терри Гриффитс 7:9 Джейсон Фергюсон  
 Тони Джонс 8:9 Джон Ри  
 Даррен Морган 9:3 Энтони Дэвис  
 Тони Драго 9:6 Брайан Морган  
 Стив Джеймс 9:3 Стивен Мёрфи  
 Марк Беннетт 6:9 Джейсон Принс  
 Стив Дэвис 9:1 Уэйн Джонс  
 Питер Франсиско 8:9 Юджин Хьюз  

 Джимми Уайт 9:1 Дилан Лири  
  Дэвид Ро 9:5 Джонатан Бёрч  
 Вилли Торн 9:1 Джим Вич  
 Марк Джонстон-Аллен 5:9 Марк Дэвис  
 Деннис Тейлор 9:7 Найджел Гилберт  
 Майк Халлетт 9:4 Стивен Ли  
 Джеймс Уоттана 9:3 Алекс Хиггинс  
 Дуг Маунтджой 9:2 Джек Маклафлин  
 Гэри Уилкинсон 9:6 Фергал О'Брайен  
 Джо Джонсон 9:8 Даррен Кларк  
 Алан Макманус 9:7 Шон Меллиш  
 Эдди Чарльтон 9:7 Сурия Суваннасингх  
 Ален Робиду 7:9 Ронни О'Салливан  
 Сильвиньо Франсиско 6:9 Клифф Уилсон  
 Стивен Хендри 9:8 Марк Уильямс  
 Тони Ноулз 9:6 Джейсон Уоллес

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1992 год в снукере